Il singolare del torneo di tennis Hamburg Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale Axel Pretzsch 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Peter Wessels (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)

 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Marzio Martelli (quarti di finale)
 Diego Nargiso (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 1999